Kliment Turnovski (bulgare : Климент Търновски) né Vasil Nikolov Drumev (bulgare : Васил Николов Друмев) en 1841 à Choumen, mort le  à Sofia, est un ecclésiastique et un homme politique bulgare. Il est premier ministre à deux reprises de  à avril 1880 puis brièvement en .

Biographie 

Il entre au séminaire d'Odessa puis entre en 1861 dans la légion bulgare. Il émigre en Russie en 1862 où il entre au séminaire de Kiev. Il est ordonné prêtre en 1873. En 1878 à l'indépendance de la Bulgarie il est nommé recteur du séminaire Pierre-Paul près de Lyaskovets. Il rejoint le parti conservateur. Il est nommé premier ministre de Bulgarie le  par le prince Alexandre Ier de Bulgarie. En 1884 il est nommé métropolite de Turnovo.

Évêque bulgare
Membre de l'Académie bulgare des sciences
Chef du gouvernement de la Bulgarie
Naissance en 1841
Décès en juillet 1901
Naissance à Choumen
Décès à Sofia